Larentia kan syfta på:

 Larentia (djur) – ett släkte av fjärilar
 Larentia (växter) – ett släkte av växter